Museo Picasso – Antibes
Museo Picasso – Barcellona
Museo Picasso – Malaga
Museo Picasso – Parigi